Ayvazoğlu est un nom propre turc qui peut faire référence à :

Onomastique 
Ayvazoğlu est composé du mot turc  ayvaz, nom de métier qui signifie « serviteur de cuisine d'une grande demeure », et de , « fils de », accusatif de oğul, « fils ». Ayvazoğlu signifie donc « fils du serviteur ».

Patronyme 

 , homme politique turc ;
  (1953-), écrivain, poète et journaliste turc.

Articles connexes 
 , prénom turc, nom de famille turc et toponyme turc.
 -oğlu, suffixe à valeur patronymique utilisé dans de nombreux noms de familles turcs, qui signifie « fils de ».

Patronyme turc